Аймери де Монреаль (; ум. 3 мая 1211, Лавор) - южно-французский дворянин, файдит, Лаурака и совладельцем Монреаля, а также видным противником Симона де Монфора во время Альбигойского крестового похода.

Происхождение 
Он был сыном сеньора Аймери Роже де Рокефорт(Aimery Roger de ROQUEFORT) и его жены Бланки. По замечаниям современников, он обладал высоким ростом и приятной внешностью. После смерти отца он унаследовал графство Лорака и Монреаля, являвшегося вассалом Каркассонского виконта Транкавеля. Хотя сам Аймери был верующим католиком, что подтверждают записи хронистов, но он был членом одной из самых влиятельных семей катаров в Лангедоке. Его дядя Гильем де Рокефорт был женат на дочери катарского епископа Пьера Изарна. Его мать была посвящена обряду («Consolamentum») как «совершенная» и обладала большим авторитетом среди общины катаров Тулузского графства. Его сёстры Эсклармонда, Герода, Наварра в замужестве де Сервиан и Мабиллия приняли посвящение в «совершенные». Мабиллия сделала это вместе с матерью Бланкой. Герода после смерти мужа. Наварра и Эсклармонда приняли посвящение уже после смерти Аймери. В Лораке и Монреале его родственники создали дома для женщин-катарок, организованный по типу общин-монастырей, там же они принимали Совет церквей и споры с Римской Церковью. В 1207 году такой спор произошел в Монреале, среди прочих, между Гилаберт де Кастром от катаров и епископом Диего Осма от католиков. Трое из его сестер также были замужем за знатнейшими католическими дворянами. Что говорит о том что до начала четвертого крестового похода катарское христианство не считалось ересью, и спокойно уживалось с католичеством, часто используя одни и те же храмы, не испытывая неприязни друг к другу.

Альбигойский крестовый поход 
Аймери принял участие в обороне Каркассона, но после оставления города в августе 1209 года он присягнул лидеру крестоносцев Симону де Монфор. Симон был назначен новым виконтом Каркассона, и Аймери признал его присягой как своего сеньора. Однако уже в 1210 году он присоединился к противникам крестового похода во главе Раймундом де Термесом и Пьером Роже де Кабаре. Подобно им, Аймери отклонил предложение короля Арагона стать прямым вассалом, поскольку он не был готов предоставить королю необходимые права доступа в его владения. Отказ от доступа, даже для его собственного лорда, был важным выражением независимости и благородства дворян Лангедока, которые были традиционно глубоко укоренены в общественном строе этого региона. После геноцида в Минерве и падения Термеса в декабре 1210 года Аймери снова решил примириться с Монфором, и заключает с ним мир, уступив часть своих владений.

Однако весной 1211 года он узнает что войска Монфора идут взять замок его сестры Героды и спешит ей на помощь вместе со своими верными людьми. Он нарушил второй раз слово данное Симону де Монфору, так что летописец Пьер Во-де-Серне назвал его «предателем худшего вида». Однако для южан, которые считали Симона де Монфора захватчиком и преступником за вероломное убийство виконта Транкавеля — клятвы данные под давлением не имели никакой силы. Аймери взял командование сильно укрепленным городом Лавором. Монфор лично провел осаду со стороны крестоносцев, но его армия была недостаточно большой, чтобы окружить весь город. Но когда к нему присоединился отряд крестоносцев, известный как «Белое Братство», защитники полностью потеряли связь с внешним миром и взятие города оставаловь делом времени.

3 мая 1211 года Лавор пал, потому что осадные машины пробили огромную брешь в стене, после чего последовало тяжелое наказание для сопротивлявшихся. От 300 до 400 катаров, которые укрывались в замке под покровительством сеньоры Героды отказались отречься от своей веры, были сожжены заживо. Герода была брошена в колодец и туда бросали большие камни, пока она не умерла «крича и плача» по описаниям хронистов на глазах у брата. Сам Аймери и его рыцари должны были быть повешены как предатели, но Симон посчитал слишком хлопотным строить для них виселицы и просто приказал всех зарезать.
Аймери не был женат. Его собственность была разделена между крестоносцами, но в основном его имущество досталось рыцарю Алену де Руси. После смерти Монфора в 1218 году, племянник Аймери, сын его сестры Эсклармонды — Бернар Оттон де Ниор вернул себе владения дяди Лаурак и Монреаль, однако снова их потерял в 1240 году.

Примечания

Литература 
 Malcolm Barber: The Cathars, Dualist heretics in Languedoc in the Middle Ages. Pearson Education Ltd, London und New York 2000; (Deutsche Übersetzung: Die Katharer: Ketzer des Mittelalters, Patmos Verlag, Düsseldorf 2008. ISBN 978-3-491-96220-0)

Катары
Рыцари Европы XIII века
Рыцари
Окситания